Larry Williams (ur. 1935, zm. 1980) – amerykański pianista i wokalista bluesowy 
  Larry Williams – amerykański trader i pisarz, twórca wskaźnika %R Williamsa